Al Mosul kan syfta på följande platser:

Irak 

 Ninawa, provins, 
 Mosul, Ninawa, 

Robotskapade Irakförgreningar